La stagione 1967-1968 è stata la quinta edizione della Fußball-Bundesliga, massima divisione calcistica in Germania Ovest.

Avvenimenti 

Analogamente a quanto accaduto nella stagione precedente, il verdetto finale del campionato fu favorevole ad una squadra che nelle edizioni precedenti si era classificata nelle posizioni di media classifica: il Norimberga. La squadra, allenata dall'austriaco Max Merkel, ottenne il nono titolo nazionale del suo palmarès (nonché prima Bundesliga) in un campionato che vide, come principale novità regolamentare, l'introduzione delle sostituzioni limitatamente ad un solo giocatore.

La data di inizio del torneo fu stabilita per il 18 agosto 1967: già una settimana dopo il solo , grazie alle vittorie su Alemannia Aachen e , poté vantare punteggio pieno ritrovandosi solo in testa alla classifica. La prima sconfitta stagionale dei bavaresi (3-0 in casa contro il ) permise ad un gruppo costituito da Norimberga, Borussia Mönchengladbach e  di prendere il comando della classifica. Le tre squadre proseguirono appaiate fino alla quinta giornata, che vedeva in programma il primo incontro di vertice del campionato tra Norimberga e Borussia Mönchengladbach: un gol di Karl-Heinz Ferschl al settantesimo minuto e la contemporanea sconfitta del Duisburg contro l'Eintracht Francoforte (maturata nei minuti finali della partita) lanciarono il Norimberga, che di lì in poi rimarrà stabilmente in testa alla classifica. Gli uomini di Merkel, segnando otto reti tra la decima e l'undicesima giornata, si portarono a +5 sul Bayern Monaco, arrivando alla vigilia dello scontro diretto (in programma per il 2 dicembre 1967) con un vantaggio di tre punti. Vincendo per 7-3 in una delle partite più ricche di gol del torneo, il Norimberga si assicurò il primo posto al giro di boa avendo ricacciato i rivali a +5.

Concluso il girone di andata con sette punti di vantaggio su un gruppo costituito da Borussia Mönchengladbach, Duisburg, Bayern Monaco e Monaco 1860, il Norimberga iniziò il girone di ritorno aumentando ulteriormente il proprio vantaggio (alla seconda giornata totalizzò otto punti sulle avversarie) gestendolo nelle giornate successive: il pareggio per 1-1 nello scontro diretto contro il Borussia Mönchengladbach alla ventiduesima giornata sembrò favorire ulteriormente la capolista che, nonostante avesse totalizzato solo due punti nel mese di marzo, seppe resistere adeguatamente agli ultimi attacchi da parte del , balzato al secondo posto dopo aver sconfitto in extremis il Bayern Monaco nello scontro diretto: proprio sconfiggendo i bavaresi ormai in caduta libera, il 18 maggio il Norimberga si laureò campione di Germania con un turno di anticipo sulla conclusione del torneo.

I verdetti a fondo classifica si erano decisi già a quattro giornate dalla conclusione, con il  che si assicurò la salvezza sconfiggendo per 1-0 l'Alemannia Aachen e condannando alla retrocessione in Regionalliga il Borussia Neunkirchen e il Karlsruhe.

Squadre partecipanti

Profili

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1968-1969
      Vincitrice della DFB-Pokal 1967-1968 e qualificata in Coppa delle Coppe 1968-1969
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1968-1969
      Retrocesso in Regionalliga 1968-1969

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1967-1968.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1968-1969.
  , ,  e  qualificate alla Coppa delle Fiere 1968-1969.
   e  promosse in Bundesliga 1968-1969
   e  retrocesse in Regionalliga

Calendario

Squadra campione 

 Roland Wabra (35)
 Horst Leupold (34)
 Ferdinand Wenauer (34)
 Karl-Heinz Ferschl (32)
 Ludwig Müller (33)
 Fritz Popp (32)
 Zvezdan Čebinac (33)
 Heinz Müller (29)
 Franz Brungs (34)
 Heinz Strehl (33)
 Georg Volkert (33)
 Allenatore: Max Merkel

Riserve:
 August Starek (24), Helmut Hilpert (4), Hubert Schöll (3), Gyula Tóth (1)

Classifica marcatori

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record
 Maggior numero di vittorie:  (19)
 Minor numero di sconfitte:  (6)
 Migliore attacco:  (77 gol fatti)
 Miglior difesa:  (37 gol subiti)
 Miglior quoziente reti:  (1,919)
 Maggior numero di pareggi:  e  (12)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Peggiore attacco:  (32 gol fatti)
 Peggior difesa:  (93 gol subiti)
 Peggior quoziente reti:  (0,355)

Individuali
 Capocannoniere: Johannes Löhr (, 27 reti)

Partite 
 Più gol:

 -  8-2 (9 settembre 1967)
 -  10-0 (4 novembre 1967)
 -  7-3 (2 dicembre 1967)

Note

Bibliografia 
 Hardy Grüne. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon. AGON Sportverlag (2001). ISBN 3-89784-147-9.

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1967-1968

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967